Davisov pokal 1955 je bil štiriinštirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1955 v športu
1955